Delvon est un nom propre américain qui peut faire référence à :

Prénom 
Delvon est un prénom masculin américain notamment porté par :
 , joueur américain de football américain ;
  (1989-), basketteur et acteur américain.
 Teren Delvon Jones, de son nom de scène Del the Funky Homosapien (1972-), rappeur et producteur américain.
 Troy Delvon Bell, connu comme Troy Bell (1980), basketteur américain.

Variante 
  est un hypocoristique de Delvon.

Musique 
 Delvon Lamarr Organ Trio, ou DLO3, du nom de son créateur Delvon Lamarr, groupe américain de soul-jazz group fondé en 2015.

Voir aussi 
 , prénom et patronyme français et américain.

Prénom américain